Mark Lamb (né le  à Ponteix dans la province de Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1980-1981 ||Bighorns de Billings ||LHOu ||24 ||1 ||8 ||9 ||12 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 1981-1982 ||Bighorns de Billings ||LHOu ||72 ||45 ||56 ||101 ||46 ||5 ||4 ||6 ||10 ||4
|-
| 1982-1983 ||Islanders de Nanaimo ||LHOu ||30 ||14 ||37 ||51 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||46 ||22 ||43 ||65 ||33 ||5 ||3 ||2 ||5 ||4
|-
| 1982-1983 ||Flames du Colorado ||LCH ||- ||- ||- ||- ||-||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 1983-1984 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||72 ||59 ||77 ||136 ||30 ||14 ||12 ||11 ||23 ||6
|-
| 1984-1985 ||Golden Flames de Moncton ||LAH ||80 ||23 ||49 ||72 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1984-1985 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
| 1985-1986 ||Golden Flames de Moncton ||LAH ||79 ||26 ||50 ||76 ||51 ||10 ||2 ||6 ||8 ||17
|-
| 1985-1986 ||Flames de Calgary ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||49 ||14 ||36 ||50 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||22 ||2 ||1 ||3 ||8 ||11 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
| 1987-1988 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 ||Oilers de la Nouvelle-Écosse ||LAH ||69 ||27 ||61 ||88 ||45 ||5 ||0 ||5 ||5 ||6
|-
| 1988-1989 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||54 ||33 ||49 ||82 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||20 ||2 ||8 ||10 ||14 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 1989-1990 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||58 ||12 ||16 ||28 ||42 ||22 ||6 ||11 ||17 ||2
|-
| 1990-1991 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||37 ||4 ||8 ||12 ||25 ||15 ||0 ||5 ||5 ||20
|-
| 1991-1992 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||59 ||6 ||22 ||28 ||46 ||16 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
| 1992-1993 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||71 ||7 ||19 ||26 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||66 ||11 ||18 ||29 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||19 ||1 ||6 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||8 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||39 ||1 ||0 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 ||Aeros de Houston ||LIH ||67 ||17 ||60 ||77 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 ||Aeros de Houston ||LIH ||81 ||25 ||53 ||78 ||83 ||13 ||3 ||12 ||15 ||10
|-
| 1997-1998 ||EV Landshut ||DEL ||46 ||7 ||21 ||28 ||36 ||6 ||3 ||1 ||4 ||8
|-
| 1998-1999 ||Aeros de Houston ||LIH ||79 ||21 ||49 ||70 ||72 ||19 ||1 ||10 ||11 ||12
|-
| 1999-2000 ||Aeros de Houston ||LIH ||79 ||15 ||46 ||61 ||58 ||11 ||2 ||7 ||9 ||6

|403 ||46 ||100 ||146 ||291 ||70 ||7 ||19 ||26 ||51

Trophées et honneurs personnels 
1983-1984 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHOu.
remporte le trophée Brad Hornung du joueur de la LHOu au meilleur esprit sportif.
1989-1990 : champion de la Coupe Stanley avec les Oilers d'Edmonton.
1998-1999 : champion de la Coupe Turner avec les Aeros de Houston.

Références 

Naissance en août 1964
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Bighorns de Billings
Joueur des Islanders de Nanaimo
Joueur des Flames du Colorado
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Golden Flames de Moncton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur du EV Landshut
Champion de la Coupe Stanley
Champion de la Coupe Turner